
Аксель (, или реже англ. Эксел ) — русская транскрипция германского Axel:

 Аксель — немецкое и скандинавское имя.
 Аксель — один из прыжков в фигурном катании.
 «Аксель» — фантастический фильм 2018 года (A-X-L).

Носители фамилии 
 Аксель, Габриэль (1918—2014) — датский режиссёр, обладатель премии «Оскар».
 Аксель, Тамара Михайловна (1912—1990) — советский переводчик.
 Эксел, Ричард (род. 1946) — американский нейробиолог.

Носители имени 
 Аксель (1888—1964) — принц датский и исландский, внук короля Дании Кристиана IX.
 Аксель (род. 1970) — бразильский футболист, полузащитник, ныне тренер клуба «Жабакара».
 Аксель Ред (род. 1968) — бельгийская певица и автор песен.

В составе названия 
 Stim Axel — российский вокальный drum-n-bass проект из Самары.
 Axel Springer AG — один из крупнейших европейских издательских и медиаконцернов.
 Axel Hotels — международная сеть отелей.
 Citroën Axel — автомобиль серии Citroën.

См. также 
 Аксель-Хейберг — остров на севере Канадского Арктического архипелага
 Аксельрод
 Аксилла
 Аксел
 Оксил
 Эксель
 Иксель
 XL